Fuck steht für:

 Fuck, Vulgärausdruck der englischen Sprache

Filme:
 Fuck, Alternativtitel eines Sexfilms aus dem Jahr 1969, siehe Blue Movie (Film)
 Fuck (2005), US-amerikanischer Dokumentarfilm
 Fuck (2006), US-amerikanischer Pornofilm

Fuck.  steht für:
 früheres Autorenkürzel von Leopold Fuckel (1821–1876), deutscher Mykologe und Botaniker

Siehe auch:
 Fack
 Fück
 FUK